peut désigner :
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie de 1914 à 1918 (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie de 1920 à 1922 (France)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)